Појам Кома (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Кома, потпуно одсуство свести које личи на дубок сан
 Кома
 Кома (албум), албум Секе Алексић
 Ерик Кома, француски аутомобилиста